Scomparsa – figura giuridica di diritto italiano
 Scomparsa – film del 1998 diretto da Andrea Bolioli, Alberto Marini e Claudia Pavan
 Scomparsa (Lost) – romanzo di Helen R. Myers, I nuovi bestsellers n. 215
 Scomparsa (Disparue) – miniserie televisiva francese del 2015
 Scomparsa – serie televisiva italiana del 2017
 Persona scomparsa – fenomeno oggetto di studio della criminologia